Ernst Westphal (1851-1926), un sculpteur allemand.
 Ernst Oswald Johannes Westphal (1919-1990), un linguiste sud africain.